Carolino Anaya kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Carolino Anaya, Álamo Temapache, Veracruz, 
 Carolino Anaya, Tlalnelhuayocan, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar